Die Saison 2004/05 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die 20. in ihrer Geschichte. 12 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde der 1. FC Nürnberg.

Vorrunde

Entscheidungen

Hauptrunde Gruppe A

Hauptrunde Gruppe B

Entscheidungen

Play-Downs 
Abstiegsspiele
 SG 09 Kirchhof – TuS Weibern 34:25, 29:24
 TV Mainzlar – VfL Oldenburg 25:33, 24:30
 Damit steigen Weibern und Mainzlar ab.

Play-Offs 
Viertelfinale:
 PSV Rostock – 1. FC Nürnberg 23:24, 23:31
 BV Borussia Dortmund – DJK/MJC Trier 20:23, 19:33
 HC Leipzig – Buxtehuder SV 27:22, 30:29
 Bayer Leverkusen – FHC Frankfurt/Oder 29:18, 28:19

Spiele um Platz 5–8:
 FHC Frankfurt/Oder – PSV Rostock 29:26, 28:32
 BV Borussia Dortmund – Buxtehuder SV 28:28, 24:27

Spiel um Platz 7:
 Die Spiele um Platz 7 zwischen Frankfurt und Dortmund wurden nicht ausgetragen.

Spiele um Platz 5:
 Buxtehuder SV – PSV Rostock 34:28, 33:29

Halbfinale:
 Bayer Leverkusen – 1. FC Nürnberg 26:26, 25:33
 DJK/MJC Trier – HC Leipzig 30:22, 27:28

Spiele um Platz 3:
 Die Spiele um Platz 3 zwischen Leipzig und Leverkusen wurden nicht ausgetragen.

Finale:
 DJK/MJC Trier – 1. FC Nürnberg 28:37, 21:28

Entscheidungen 
Deutscher Meister: 1. FC Nürnberg.
DHB-Pokalsieger: 1. FC Nürnberg.
Absteiger in die 2. Bundesliga: TuS Weibern und TV Mainzlar.
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: Thüringer HC und TSG Ketsch.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 http://www.hbvf.de Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

2004
Handballsaison 2004/05